7. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 26. února – 8. března ve Francii.

Mistrovství se zúčastnilo 16 mužstev, rozdělených do čtyř skupin po čtyřech týmech. Z každé skupiny postoupila první dvě mužstva do play off, kde se hrálo o medaile. Týmy, které vypadli ve čtvrtfinále hráli o 5. - 8. místo. Mistrem světa se stal tým Rumunska.

Výsledky a tabulky

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Čtvrtfinále 
 Rumunsko -  Švédsko 15:13 (10:6)

3. března 1970 - Paříž

 NDR -  SRN	18:17pp (8:11)

3. března 1970 - Orleáns

 Dánsko -  Československo 18:16 (10:7)

3. března 1970 - Besancon

 Jugoslávie -  Maďarsko	11:10 (5:6)

3. března 1970 - Grenoble

Semifinále 
 Rumunsko -  Dánsko 18:12 (9:6)

5. března 1970 - Lyon

 NDR -  Jugoslávie 17:13 (8:6)

5. března 1970 - Bordeaux

Finále 
 Rumunsko -  NDR 13:12 (10:10, 11:11, 4:5 - 2pp)

8. března 1970 - Paříž
Branky: Gruia 4, Gunes 3, Chicid 2, Popescu 2, Gatu, Nica - Petzold 3, K.-H. Rost 3, Senger 2, Zimmermann 2, Randt, Zörnack.
Rozhodčí: Thorild Janerstam, Lennart Larsson (SWE)
Diváků:8 500

Rumunsko: Penu - Chicid, Gatu, Goran, Gruia, Gunes, Licu, Nica, Otela, Popescu, Samungi.

NDR: Frieske - Gernhöfer, Lakenmacher, Langhoff, Petzold, Randt, K.-H. Rost, Rose, Senger, Zimmermann, Zörnack.

O 3. místo 
 Jugoslávie -  Dánsko 29:12

7. března 1970 - Paříž

O 5. - 8. místo 
 Švédsko -  Československo 12:11 (5:7)

5. března 1970 - Evreux

 SRN -  Maďarsko 15:13 (8:7)

5. března 1970 - Troyes

O 5. místo 
 SRN -  Švédsko 15:14

5. března 1970 - Paříž

O 7. místo 
 Československo -  Maďarsko 21:14

5. března 1970 - Paříž

O 9. - 12- místo

Nejlepší střelci

Konečné pořadí

Kvalifikace

Evropa 

 SSSR, NDR, Norsko, Jugoslávie, SRN, Švýcarsko, Francie, Maďarsko, Švédsko, Polsko, Island postoupili na mistrovství světa.

Amerika 
 USA -  Kanada 17:21, 15:18
 USA postoupily na mistrovství světa, Kanada byla diskvalifikována.

Asie 
 Japonsko
 Japonsko postoupilo bez boje.

Externí odkazy 
 (de) Ergebnisse der Handball-WM 1970
 (de) http://bundesligainfo.de/Archiv/WM/WM1970.php
 (en) Oficiální stránky IHF
 (en) Sportovní statistiky

Mistrovství světa v házené mužů
Házená v roce 1970
Házená ve Francii
Sportovní události v Paříži
Sport v Lyonu
Sport v Bordeaux
Sport v Orléans
Sport v Amiens
Sport v Grenoblu
Sport v Évreux
Sport v Besançonu